Folgend die Platzierungen bei den British Empire and Commonwealth Games 1966 im Dameneinzel im Badminton.

Resultate

Endstand

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games

1966
Badminton
Badminton 1966
Commonwealth Games 1966
Commonwealth Games 1966